Bandit kan syfta på:

Bandit Rock – en radiostation som spelar rock, metal och punk
Enarmad bandit – en typ av spelautomat
Bandit 105.5 – en radiostation som spelade rock i Stockholm 1994-1998
Bandit – en peron som stjäl, se banditer